Tholey steht für:

 eine Gemeinde im Landkreis St. Wendel, Saarland, siehe Tholey
ein Ortsteil der Gemeinde Tholey, siehe Tholey (Ort)
 ein Kanton des Departements Moselle, seit 1816 preußisch, siehe Kanton Tholey

Tholey ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Tholey (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Léa Tholey (* 1995), französische Tennisspielerin
 Paul Tholey (1937–1998), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Benediktinerabtei St. Mauritius (Tholey)